Șipotu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Șipotu (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Șipotu (Ponoarele), Dorf im Kreis Mehedinți 
 Șipotu (Poroina Mare), Dorf im Kreis Mehedinți 
 Șipotu (Prahova), Dorf im Kreis Prahova